RTI Producciones (de l'acrònim en castellà Radio Televisión Interamericana), empresa de producció audiovisual de Colòmbia
 Radiodiffusion Television Ivoirienne, organisme públic de radiodifusió de Costa d'Ivori
 Radio Taiwan International, emissora de ràdio pública de la República de la Xina
 Radio Tirana International, emissora de ràdio pública d'Albània
 RTI Music (de l'acrònim en italià Reti Televisive Italiane), companyia discogràfica d'Itàlia
 RTI Minsk (de l'acrònim en bielorús РадыёТэхнічны Інстытут, transliterat RadioTekhnitxni Institut), club de basquetbol de la ciutat de Minsk, a Bielorússia
 Research Triangle Institute, organització de recerca ubicada a Carolina del Nord, als Estats Units
 Institut de Tecnologia de Rochester (del seu nom en anglès Rochester Institute of Technology), universitat privada amb seu a Rochester (Nova York), als Estats Units
 Acta del Dret a la Informació de 2005 (del seu nom en anglès Right To Information), llei sobre l'accés a la informació aprovada el 2005 al Parlament de l'Índia
 Infecció del tracte respiratori (del seu nom en anglès Respiratory Tract Infection), qualsevol malaltia infecciosa del tracte respiratori
 Inhibidor de la transcriptasa inversa (del seu nom en anglès Reverse-Transcriptase Inhibitor), fàrmac antiretroviral que inhibeix l'activitat de la transcriptasa inversa
 Inestabilitat de Rayleigh-Taylor (del seu nom en anglès Rayleigh–Taylor Instability), inestabilitat que es produeix a la superfície de contacte entre dos fluids de diferent densitat
 Resposta a la intervenció (del seu nom en anglès Response To Intervention), pràctica pedagògica que lluita contra el fracàs escolar
 Índex tèrmic relatiu (del seu nom en anglès Relative Thermal Index), paràmetre que mesura la capacitat dels materials plàstics de retenir la degradació tèrmica